Il Campionato mondiale di automobilismo è un termine generico che può riferirsi alle otto competizioni mondiali automobilistiche quali:

Formula 1 (1950-attivo)
Formula E (2014-attivo)
Sportprototipi (1972-1992)
Endurance (2012-attivo)
Rally (1973-attivo)
Rallycross (2014-attivo)
Campionato del mondo turismo (2005-2017)
Coppa del mondo turismo (2018-attivo)

Vedi anche 
Campionato mondiale di motociclismo
Campionato mondiale di motonautica